David Lee Miller – amerykański reżyser, scenarzysta i kompozytor
 David Lee Miller (ur. 1951) – amerykański filolog, profesor University of South Carolina

Zobacz też 
 David Miller